Fallen Angels (pel·lícula), pel·lícula hongkonguesa de 1995 dirigida per Wong Kar-wai
 Fallen Angels (sèrie de televisió), sèrie estatunidenca de 1993 emesa per Showtime
 Fallen Angels (obra de teatre), peça teatral de 1925 escrita per Noël Coward
 Fallen Angels, nom anterior del grup de metalcore suec Sonic Syndicate
 Fallen Angels (àlbum de Bob Dylan), àlbum d'estudi de Bob Dylan de 2016
 Fallen Angels (àlbum de Venom), àlbum d'estudi de Venom de 2011